Юношеская сборная Италии по футболу может означать:

 Сборная Италии по футболу (до 17 лет)
 Сборная Италии по футболу (до 19 лет) (чемпион Европы 2003)

См. также 
 Сборная Италии по футболу (до 21 года)
 Сборная Италии по футболу